Morten Gjesvold (ur. 17 lipca 1986 w Bærum) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Hosle IL. Uczestnik mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich.

W 2004 pobił rekord skoczni Tveitanbakken w Notodden, uzyskując 101 metrów. Rok później rekord ten został poprawiony przez Jana Rune Grave.

W sezonach 2003/2004 i 2005/2006 był członkiem norweskiej kadry B w skokach narciarskich, w której trenował pod okiem Kjetila Strandbratena.

W październiku 2004 brał udział w konkursie mistrzostw Polski w skokach narciarskich, w którym po skokach na odległości 103,5 i 104,5 m zajął 24. miejsce.

W zawodach Pucharu Kontynentalnego na igelicie w lipcu 2004 stanął na najniższym stopniu podium w zawodach w Oberstdorfie. Przegrał wówczas wyłącznie z Adamem Małyszem i Robertem Kranjcem. Najlepszym wynikiem Norwega uzyskanym zimą w zawodach tej rangi jest 17. miejsce w konkursie w Braunlage w sezonie 2005/2006.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003  Sollefteå – 37. miejsce
 2004  Stryn – 27. miejsce
 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 4. miejsce

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986